LUG peut faire référence à :

Code 
LUG ou lug est un code signifiant :
 LUG,  ;
 lug, le luganda, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
Le sigle LUG peut désigner :
 Linux User Group (en français : Groupe d'utilisateurs Linux) ;
 Liste d'Union de la gauche ;
 LEGO User Group ;
 Lesbian Until Graduation, terme anglophone décrivant les femmes étudiantes à l'université s'engageant durant leurs études dans des relations avec d'autres femmes puis adoptant une fois diplômées une attitude strictement hétérosexuelle.

Code